Bucak (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Bucak
 Bucak (district), een district in de Turkse provincie Burdur
 Bucak (Çivril), een dorp in het Turkse district Çivril
 Bucak (Dikmen), een dorp in het Turkse district Dikmen
 Bucak (Karaisalı), een dorp in het Turkse district Karaisalı
 Bucak (Ödemiş), een dorp in het Turkse district Ödemiş
 Bucak (Pazar), een dorp in het Turkse district Pazar